AL – Aeroklub Lubelski
 AL – Aeroklub Lwowski
 AL – Armia Ludowa, organizacja partyzancka w czasie II wojny światowej
 al. – skrót od słowa aleja, np. aleja Pokoju
 Al. – skrót od słowa aleje, np. Aleje Jerozolimskie
 .al – krajowa domena internetowa najwyższego poziomu przypisana dla stron internetowych  Albanii
 AL – Albania (oznaczenie kodowe ISO 3166-1)
 Alabama – stan w USA (ISO 3166-2)
 Al – symbol pierwiastka glin (łac. aluminium)
 Sztuczne życie (AL z ang. Artificial Life)
 Al- – arabski rodzajnik (ال۔)
 Ål – gmina w Norwegii
 Al – powieść Williama Whartona
 A L – płyta Amandy Lear z 1985 roku
 Al – skrócone imię Albert (np. Al Gore), Alfred (np. Al Pacino), Alphonse (np. Al Capone, Al Bundy)